Дми́трий Анато́льевич Лесне́вский (2 февраля 1970 года, Москва) — деятель российского телевидения, медиаменеджер, предприниматель, продюсер.

Биография 
Дмитрий Анатольевич Лесневский родился 2 февраля 1970 года в Москве.

В 1988 году проходил службу в рядах Советской Армии.

Окончил факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в 1998 году.

Телевидение 
В 1991 году — основатель одной из первых российских независимых телекомпаний «REN-TV» вместе со своей матерью Иреной Стефановной Лесневской.

C 1997 по 2005 год — соучредитель и генеральный директор телеканала «REN-TV».

С 2000 года — учредитель и президент продюсерского объединения «REN-FILM». Одновременно являлся первым заместителем председателя совета директоров ООО «Медиахолдинг REN-TV».

В 2005 году основатели продают свою долю в телевизионном бизнесе «REN-TV» медиахолдингу «RTL Group». 13 октября 2005 года Ирена и Дмитрий Лесневские написали заявления об уходе и покинули телеканал.

С 2006 года — соучредитель, председатель правления медиа-холдинга «REN MEDIA Group».

С 2007 года — учредитель и президент Mini Movie International Channel — международной медиакомпании, со штаб-квартирой в Люксембурге и филиалами в Москве, Париже и Лос-Анджелесе. Занимается распространением независимых короткометражных фильмов и оригинальной интернет-продукции, а также владеет международными правами на большую библиотеку короткометражных фильмов со всего мира. В этом же году учредил приз за лучший короткометражный фильм года, который вручается в рамках Международного Каннского кинофестиваля.

В 2008 году завершена сделка по приобретению немецкого телеканала Das Vierte у NBC Universal. В том же году Mini Movie International Channel открыла в США свой первый интернет-портал — minimovie.com.

Член Академии российского телевидения с 2001 года.

Член Европейской киноакадемии с 2008 года.

Член Российской академии кинематографических искусств «Ника» с 2003 года.

Награды 
В 2000 году завоевал звание «Лучший менеджер года», присвоенное Союзом журналистов России.

В 2002 году стал лауреатом Национальной премии имени Петра Великого (высшей общественной награды России в сфере управления) за «Выдающийся вклад в развитие современного Российского кинопроизводства».

Продюсер 
В 2003 году — продюсер фильма «Возвращение», режиссёр Андрей Петрович Звягинцев. Фильм завоевал главный приз «Золотой лев» 60-го Международного Венецианского кинофестиваля, а также премию Луиджи Де Лаурентиса «Лев будущего» и множество других российских и международных наград на различных кинофестивалях (премии «Ника» и «Золотой орёл»).

В 2007 году — продюсер фильма «Изгнание», режиссёр Андрей Петрович Звягинцев. За лучшую мужскую роль (Константин Лавроненко) фильму присуждена «Золотая пальмовая ветвь» 60-го Международного Каннского кинофестиваля.

В 2010 году — продюсер фильма «Мишень», режиссёр Александр Ефимович Зельдович, соавтор сценария — Владимир Георгиевич Сорокин.

Соучредитель и соиздатель российского независимого журнала «The New Times» вместе с Иреной Лесневской. Журнал стабильно занимает первые места в рейтингах цитируемости СМИ.

Семейное положение 
Женат на Елене Лесневской. Имеет четверых сыновей.

Примечания

Ссылки 
  Short Film Corner
 Minimovie.com
 Лесневский Дмитрий Анатольевич
 сноб

Выпускники факультета журналистики МГУ
Медиаменеджеры
Академики Российской академии кинематографических искусств «Ника»
РЕН ТВ